Kaijatsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaijatsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,41, long 27,67), 
 Kaijatsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,91, long 27,84), 
 Kaijatsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,00, long 27,74), 
 Kaijatsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,64, long 27,47), 
 Kaijatsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,59, long 27,69), 
 Kaijatsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,26, long 27,55), 
 Kaijatsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 27,44), 

Robotskapade Finlandförgreningar